Ротбальд:

 Ротбальд II (ум. 1008) — граф Арля и Прованса после 965/967, маркиз Прованса с 993.
 Ротбальд III (ум. 1014/1015) — граф Прованса с 1008.